Синиха — село в Куп'янському районі Харківської області.
 Синиха — річка в Харківській області, притока Осколу.